Велика Дорога — село в Україні, в Ніжинському районі Чернігівської області.
 Велика Дорога — шлях, що у 17-18 століттях вів зі Львова через міста Рогатин, Бережани до Теребовлі.